Amerikai Egyesült Államok
 Hazard (Kentucky)
 Hazard (Nebraska)
 Hazard (Washington)

Nevek
 Hazard (vezetéknév)